Der Begriff Schindelmühle steht für:
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg; siehe Schindelmühle (Uckerland)
 eine Mühle südlich Weinzierl bei Atzenbrugg, Österreich; siehe Schindelmühle (Atzenbrugg)
 ehemalige Mühle an der Roten Weißeritz bei Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 eine Mühle im Ortsteil Kaierberg, Markt Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 historischer Name der Hammermühle im Ortsteil Hammermühle bei Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schindelmühl, deutscher Name für Szumiąca, Woiwodschaft Lebus, Polen